Роквуд (тауншип, округ Уодина, Миннесота)
 Роквуд (тауншип, округ Хаббарт, Миннесота)